IRU :

 IRU (The International Road Transport Union) — Международный союз автомобильного транспорта
 IRU (International Romani Union) — Международный цыганский союз
 IRU — российский производитель персональных компьютеров и ноутбуков.
 IRU (Indefeasible rights of use)  — Неотъемлемое право на использование
 iRU – российский производитель компьютерной техники, основанный в 2002 году компанией MERLION, крупнейшим широкопрофильным дистрибьютором России